Carrey ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Alexandre Adolphe Carrey de Bellamare (1824–1905), französischer Divisionsgeneral
 Fanélie Carrey-Conte (* 1980), französische Politikerin
 Jacques Carrey (1649–1726), französischer Maler und Zeichner
 Jim Carrey (* 1962), kanadisch-US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Louis Jacques Carrey (1822–1871), französischer Maler